Hellenowie – nazwa, którą sami określają się Grecy, w języku polskim używana zwłaszcza w odniesieniu do starożytności
 Hellenowie – plemię tesalskie, od którego pochodzi własna nazwa Greków
 W literaturze wczesnochrześcijańskiej słowo „Hellenowie” w pewnych kontekstach oznacza pogan